Ajjoub ist der Familienname folgender Personen:
 Naasan Ajjoub (* 1960), syrischer Boxer
 Salem Ajjoub (* 1953), syrischer Gewichtheber